Стојан Јовановић (Мошорин, 23. април 1900 — Нови Сад, 20. септембар 1986) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1956. || Потрага   || /
|-
| 1959. || Три Ане  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1961. || Избирачица   || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1900.
Умрли 1986.
Титељани
Српски глумци
Југословенски глумци